Wohlleben ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Wohlleben (* 1943), deutsche Fußballspielerin
 Doren Wohlleben (* 1976), deutsche Germanistin
 Gerd Wohlleben (1902–1972), deutscher Jurist und Politiker (FDP)
 Heinz Wohlleben (1905–1972), deutscher Politiker (NSDAP)
 Joachim Wohlleben (1936–2004), deutscher Germanist
 Michael Wohlleben (* 1990), deutscher Bergsteiger und Sportkletterer
 Peter Wohlleben (* 1964), deutscher Förster und Buchautor
 Ralf Wohlleben (* 1975), deutscher Rechtsextremist
 Robert Wohlleben (* 1937), deutscher Lyriker, Essayist, Übersetzer und Verleger
 Rudolf Wohlleben (* 1936), deutscher Ingenieur und Studentenhistoriker
 Stephan von Wohlleben (1751–1823), österreichischer Beamter und Bürgermeister von Wien
 Verena Wohlleben (* 1944), deutsche Politikerin (SPD)
 Walburg Wohlleben (* 1945), deutsche literarische Übersetzerin

Siehe auch:
 Wohleb
 Wohllebe
 Wolleb